Царствование Михаила Фёдоровича

События 
 Царский указ о посадской монополии на откуп таможенных сборов.

Родились 
 Строганов, Даниил Иванович (17 декабря 1622 — 19 октября 1668) — богатый купец и промышленник.
 Шереметев, Василий Борисович (1622 год — 24 апреля 1682 года) — военный и государственный деятель, крупный полководец. Сын боярина и воеводы Бориса Шереметева и его первой жены Екатерины.

Умерли 
 Годунов, Никита Васильевич — окольничий и воевода, старший сын Василия Осановича Годунова; дальний родственник царя Бориса Годунова.
 Годунова, Ксения Борисовна (1582, Москва — 30 августа 1622, Владимир) — русская царевна, дочь царя Бориса Годунова и Марии Скуратовой-Бельской.
 Мстиславский, Фёдор Иванович — последний князь-Гедиминович из рода Мстиславских, боярин (1576), старший сын главного московского воеводы и боярина князя Ивана Мстиславского.
 Пушкин, Никита Михайлович (? — 1622) — дворянин московский (1577), воевода и окольничий.

См. также 
 1622 год

Примечания

Источники 
 

1622 год в России
1622 год
Хронология истории России
Все хронологические списки